43. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 9 maja 1998 w Birmingham.

Konkurs prowadzili Ulrika Jonsson i Terry Wogan. Zwyciężyła Dana International reprezentująca Izrael z piosenką „Diva”, którą napisali Tzvika Pick i Yoav Ginai. Wyniki konkursu wzbudziły zainteresowanie mediów zarówno w Izraelu, jak i w całej Europie, gdyż była pierwszą otwarcie transpłciową artystką, która wygrała konkurs.

Konkurs w 1998 był pierwszym, w którym o wynikach zdecydowali telewidzowie, oddając głosy za pośrednictwem telefonów. Było to również ostatnie widowisko, podczas którego wykonawców akompaniowała orkiestra, oraz ostatni, w którym utwór wykonywany musiał być wyłącznie w języku ojczystym. Pamiętny jest również dlatego, że losy zwycięstwa przesądziły się dopiero przy przyznawaniu punktów przez ostatni kraj.

Przebieg konkursu

Kontrowersje 
Reprezentant Niemiec Guildo Horn zaskoczył komediowym przedstawieniem, zakończonym wspinaczką po rusztowaniu z boku sceny. Kontrowersyjnie wybrany do reprezentowania Niemiec, był krytykowany przez niemieckich dziennikarzy. Jego przygotowania do występu były szeroko komentowane w lokalnych mediach. Po zdobyciu 7. miejsca w kraju zapanowała guildowa gorączka, a jego wynik uznawany był przez prasę jako „odrodzenie dla konkursu w Niemczech”.

Po konkursie nastąpiła korekta głosowania - podczas ogłaszania wyników z Hiszpanii omyłkowo przyznano 12 punktów Izraelowi zamiast Niemcom.

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów konkursu była gafa popełniona przez prowadzącą podczas głosowania. Słysząc, że holenderska podawaczka punktów, Conny van den Bos, brała wcześniej udział w konkursie (w 1965), Ulrika Jonsson odpowiedziała: To było dawno temu?, po czym nastąpiły śmiechy i buczenie publiczności, spowodowane pozornie obraźliwym komentarzem.

Kraje uczestniczące 
W konkursie uczestniczyło 25 krajów, w tym debiutująca w stawce Macedonia. Belgia, Finlandia, Izrael, Rumunia i Słowacja powróciły do konkursu po przerwie, natomiast Austria, Bośnia i Hercegowina, Dania, Rosja i Islandia nie wzięły udziału, ze względu na niską średnią punktów z poprzednich pięciu lat. Rosja i Włochy nie transmitowały konkursu, bo wycofały się z udziału na czas nieokreślony. W 1998 rosyjski nadawca Pierwyj kanał przygotowany był do rozpoczęcia wewnętrznych preselekcji, ale zorientował się, że z powodu słabych wyników w poprzednich latach Rosja nie mogłaby wziąć udział w 1998. Plotki mówią, że Kanał 1 planował wymienić Tatianę Owsienkę jako swoją reprezentantkę z piosenką „Solnce mojo”. Ponieważ Rosja nie brała udziału, Kanał 1 nie transmitował konkursu w 1998.

Powracający uczestnicy 
W 43. Konkursie Piosenki Eurowizji wystąpiło kilku wykonawców, którzy uczestniczyli w konkursie w przeszłości. W skład zespołu Alma Lusa reprezentującego Portugalię wszedł José Cid, uczestnik konkursu w 1980. Reprezentantką Chorwacji była Danijela Martinović, członkini zespołu Magazin biorącego udział w finale konkursu w 1995.

Wyniki

Tabela punktacyjna

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1998 w muzyce
Eurowizja
Birmingham